Esta é uma lista que contém as atuais e as antigas emissoras que retransmitem/retransmitiram a programação da BandNews FM, gerada na sede do Grupo Bandeirantes, localizada no bairro do Morumbi, na cidade de São Paulo. As emissoras da rádio transmitem programas de jornalismo e esportes, além de possuírem espaços para a programação local.

Emissoras próprias

Geradora

Filiais

Emissoras afiliadas

Amazonas

Ceará

Espírito Santo

Goiás

Paraíba

Paraná

Antigas emissoras 

BandNews FM
BandNews FM